Sant Pau de Durènça (en francès Saint-Paul-lès-Durance) és un municipi de França, situat al departament de les Boques del Roine, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava. En aquest terme hi ha el centre Cadarache del Reactor Experimental Termonuclear Internacional per a l'estudi de l'energia atòmica.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine